Le clan des Andong Kim () est un des clan coréen de l'ère Joseon. Issus d'une lignée de Yangban et originaires de la ville de Andong, ils exercent la réalité du pouvoir entre 1800 et 1834.

Membres 
 
 
 
 Kim Si-Min
 Kim Koo
 Kim Jwa-jin
 Kim Du-han

Dynastie Joseon